Алекса́ндр Неча́ев:
 Нечаев, Александр Александрович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Нечаев, Александр Евгеньевич (род. 1989) — российский футболист.
 Нечаев, Александр Иванович (1779—1851) — профессор богословия и настоятель храма Казанского университета.
 
 
 Нечаев, Александр Игоревич (род. 1963) — украинский политик.
 Нечаев, Александр Петрович (1870—1948) — русский психолог, один из основоположников экспериментальной педагогики.